Metacylicolaimus är ett släkte av rundmaskar. Metacylicolaimus ingår i familjen Leptosomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Metacylicolaimus